Detta är en lista över de 339 kommunerna i departementet Ardèche i Frankrike.

Ardèche
Kommuner Ardèche